KZK – Komunalny Zakład Komunikacyjny w Białymstoku
 KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego